Niederguinea bezeichnet:
 Niederguinea (Guinea), eine politische Verwaltungs-Region im Staat Guinea
 Niederguinea (Region), einen von zwei Großbereichen der afrikanischen Guinea-Region

Siehe auch:
 Oberguinea